Беспоря́док:
 Беспоря́док (м.), Беспоря́дица (ж.), Бе́споря́дье ср. — непоря́док, упущение порядка, отсутствие порядка, неустройство, расстройство; неурядица, бестолочь в чём-либо и где-либо.
 Беспорядок, в комбинаторике — перестановка без неподвижных точек.
 Беспоря́дки — массовые народные выступления против установленного порядка в государстве и стране.

См. также 
 Массовые беспорядки
 Анархия